Pasytheidae är en familj av mossdjur. Pasytheidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Pasytheidae finns 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Pasytheidae